Mniejszy szuka Dużego – powieść dla młodzieży autorstwa  Wiktora Woroszylskiego 
 Mniejszy szuka Dużego – polski film z 1976, ekranizacja powieści